Osoby o tym nazwisku:
 Gleb Kriulin – radziecki polityk i dyplomata
 Stanisław Kriulin – rosyjski piłkarz